Jarosław Edward Wenderlich (1948–2016) – polski prawnik i urzędnik, działacz opozycji antykomunistycznej
 Jarosław Wenderlich (ur. 1982) – polski samorządowiec i prawnik, podsekretarz stanu w KPRM, syn Jarosława Edwarda